Guillaume Malandrin
Stéphane Malandrin

Voir aussi

Confession d'un malandrin